Topônimos

Cunningham (Kansas) - cidade localizada no Estado americano de Kansas.

Pessoas

Allan Cunningham - botânico e explorador inglês.
Walter Cunningham - astronauta americano.
Ward Cunningham - programador e desenvolvedor do primeiro Wiki.
Merce Cunningham - bailarino e coreógrafo dos americano.
Glenn Cunningham - atleta americano.
Michael Cunningham - escritor americano.
Scott Cunningham - escritor americano.
Alexandra Cunningham - roteirista americana
Sean S. Cunningham - diretor de cinema americano.
Patrick Cunningham - músico de Canadá.
Andrew Cunningham - almirante-de-esquadra da Marinha Real Britânica.
Alan Cunningham - general do Exército Britânico.

Outros

1754 Cunningham - asteróide.
Cunningham (vela) - sistema de regulação da vela numa embarcação.

Desambiguação